Fondo interbancario di tutela dei depositi – consorzio bancario
Tecnica del piede nella porta – FITD (Foot in the door) – una tecnica psicologica